Arena ou Aréna est un terme d'origine latine qui dans plusieurs langues et dans les 
patronymes ou les toponymes fait référence au sable et à des lieux sablonneux, ainsi qu'à une arène.

arena est aussi le nom donné en français à une enceinte couverte pouvant accueillir des spectacles, des concerts ou des événements sportifs. Ce terme est un emprunt des années 1980 à l’anglais d'Amérique du Nord qui est d'abord rentré dans l'usage québécois dans le sens de terrain de sport couvert, ou patinoire couverte.

Sport et spectacles  
 Wembley Arena : célèbre salle de spectacle située dans le quartier de Wembley à Londres.
 Manchester Evening News Arena : salle omnisports au Royaume-Uni.
 Arena : équipementier sportif allemand créé par Horst Dassler, patron d'Adidas et fils d'Adolf Dassler spécialisé dans la natation dont le siège se trouve aujourd'hui en Italie.
 Arena Grand Prix : une compétition de natation
 Arena Football League : Ligue sportive américaine de football américain en salle.
 Amsterdam ArenA : Stade de football situé à Amsterdam, aux Pays-Bas, servant aux équipes du Ajax et des Pays-Bas de football.
 Mons Arena : Stade situé à Jemappes, sur l'entité de Mons, chef-lieu du Hainaut, en Belgique, servant à l'équipe de basket-ball de Mons, le Belfius Mons-Hainaut, située en D1 Nationale et qui remplace depuis 2005, l'ancienne salle des Halles de Jemappes, sur laquelle il est construit.
 Ethias Arena : salle de spectacle et d'évènements sportifs à Hasselt en Belgique.
 Allianz Arena : stade de football situé à Munich en Allemagne servant aux équipes du Bayern Munich et du TSV Munich 1860. Il a aussi accueilli des matches de la Coupe du monde 2006 (dont le match d'ouverture).
 Esprit arena: stade à Dusseldorf en Allemagne.
 BayArena : stade de Football à Leverkusen en Allemagne.
 Lanxess Arena : salle omnisports à Cologne en Allemagne.
 SAP Arena: salle omnisports à Mannheim en Allemagne.
 Arena Leipzig: salle omnisports à Leipzig en Allemagne.
 Sparkassen-Arena: salle omnisports à Kiel en Allemagne.
 Arena Wetzlar: salle omnisports à Wetzlar en Allemagne.
 TUI Arena: salle omnisports à Hambourg en Allemagne.
 Arena Nürnberger Versicherung: salle omnisports à Nuremberg en Allemagne.
 Arena Ludwigsburg: salle omnisports à Ludwigsburg en Allemagne. 
 Arena Zagreb : salle omnisports en Croatie
 Kombank Arena : salle omnisports en Serbie
 MMArena : Stade de football servant au Mans Football Club.
 Arena stade couvert de Liévin en France
 Stade Pierre-Mauroy en France
 Geneva Arena : salle de spectacles du complexe Palexpo de Genève.

O2 Arena est le nom de salles omnisports :
 O2 Arena, salle omnisports située à Londres, au Royaume-Uni.
 O2 Arena, salle omnisports située à Prague, en République tchèque.
 O2 World, salle omnisports située à Berlin, en Allemagne.
 O2 World Hamburg, salle omnisports située à Hambourg, en Allemagne.

Arena 2015 
Arena 2015 est un programme de construction de grandes salles en France :
 Sud de France Arena à Montpellier : inaugurée en 2010
 Arena Loire d’Angers à Trélazé : inaugurée en 2013
 Contact Pévèle Arena à Orchies : inaugurée en 2013
 Azur Arena Antibes : inaugurée en 2013
 Brest Arena : inaugurée en 2014
 Palais omnisports de Paris-Bercy (nom officiel actuel : Accor Arena), dans le 12e arrondissement de Paris, restauré en 2015
 Paris La Défense Arena : stade du Racing 92 à Nanterre, inaugurée en 2017
 Aréna du Pays d'Aix à Aix-en-Provence : inaugurée en 2017
 Bordeaux Métropole Arena à Floirac : inaugurée en 2018
 Arena Futuroscope : prévue, en gestation
 Dôme Arena de Sarcelles : en gestation
 Arena d'Orléans : abandonnée et remplacée par le projet CO'Met
 Arena de Dunkerque : en gestation
 Arena de Chartres : en construction, prévu pour 2023

Club 
 HV Arena club belge de handball.

Patronymes 

 Antonius Arena (1500-1544), poète français et auteur d'un traité de danse au  ;
 Barthélémy Aréna (1753-1832), personnalité politique française de la Révolution française accusée d'avoir pris part à la conspiration des poignards ;
 Bruce Arena (1951-), ancien joueur américain de football actuellement entraîneur ;
 Giulia Arena (1994-), mannequin italien, Miss Italie 2013 ;
 Giuseppe Arena (1713-1784), compositeur et organiste italien né maltais ;
 Jacques Arena (1940-), écrivain français, auteur du roman Les silences d'Arachné ;
 Joseph Antoine Aréna (1771-1801), adjudant-général français ancien député de Corse ayant participé à la conspiration des poignards ;
 Marie Arena (1966-), femme politique belge ;
 Maurizio Arena (1933-1979), acteur de genre italien ;
 Maurizio Arena, acteur français pratiquant le doublage ;
 Tina Arena (1967-), chanteuse australienne.

Cinéma

Arena 
 Arena, un film américain de western sorti en 1953 ;
 Arena, un film anglais de science-fiction sorti en 1985 ;
 Arena, un film italo-américain de science-fiction sorti en 1989 ;
 Arena (Arena en los bolsillos), un film argentin sorti en 2006 ;
 Arena, un court métrage portugais réalisé par João Salaviza en 2009 ;
 Arena, un film américain réalisé par Jonah Loop en 2011.
 Arena Films, une société de production de cinéma établie en France

The Arena 
 The Arena, un film italo-américain de gladiateurs sorti en 1974 ;
 The Arena, un film russo-américain de gladiateurs sorti directement en vidéo en 2001.

Musique

Style 
 L'arena rock, style de rock.

Label 

 Arena Rock Recording Co., label indépendant américain fondé en 1995 à Brooklyn, aujourd'hui basé à Portland.

Groupe 
 Arena, groupe britannique de rock progressif fondé en 1995.
 Arena Hash, groupe péruvien de pop rock fondé en 1984 et disparu en 1991.

Vidéo 
 Arena (An Absurd Notion), vidéo musicale d'un concert du groupe Duran Duran lors de sa tournée nord-américaine de 1984.

Album 
 Arena, album live de Duran Duran sorti en 1984 ;
 Arena, album d'Asia sorti en 1996 ;
 Arena, album de Todd Rundgren sorti en 2008 ;
 Step in the Arena, album du groupe Gang Starr sorti en 1991.

Télévision 
  : Ancienne émission télévisée américaine (2004-2006) diffusée par la chaîne G4 et dédiée au multijoueur.
  : Chaîne de télévision australienne lancée en 1996 et appartenant au réseau XYZnetworks.
 Arena : Épisode de la série télévisée américaine Star Trek diffusé pour la première fois le .
  : Série télévisée documentaire britannique diffusée depuis 1975 d'abord sur la BBC Two puis sur la BBC Four.
 Arena Sport, réseau de chaînes de télévision sportives diffusé en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Kosovo, au Monténégro, en Macédoine du Nord et en Serbie.
  : réseau de chaînes télévisées payantes allemand fondé en 2005 à Munich.
  : Émission télévisée singapourienne de débats et d'opinions diffusée par MediaCorp TV Channel 5 de janvier à .

Toponymie 

 Arena, commune italienne de la province de Vibo Valentia en Calabre ;
 , village américain du comté d'Iowa dans l'État du Wisconsin ;
 , ville américaine du comté d'Iowa dans l'État du Wisconsin ;
 Arena Po, commune italienne de la province de Pavie en Lombardie ;
 , municipalité américaine du comté de Lac qui Parle dans l'État du Minnesota ;
 La Arena (Panama, Chitré), localité du district de Chitré dans la province de Herrera au Panama ;
 , localité du District de Los Pozos dans la province de Herrera au Panama.

Informatique 
  : Navigateur web développé jusqu'en 1998 par le World Wide Web Consortium afin de tester l'HTML 3 et les feuilles de style en cascade.
 Arena Solutions : Société américaine de gestion du cycle de vie produit spécialisée dans le Software as a Service.
 : Logiciel de simulation de phénomènes développé par Rockwell Automation

Jeu vidéo 
 Arena : interface graphique gratuite pour programme d'échecs, développée par Martin Blume depuis 2003 ;
 Arena : jeu vidéo de sport sorti en 1986 sur Amiga et Atari ST ;
 Arena : jeu d'action de type run and gun sorti en 1995 sur Game Gear ;
 Arena : auparavant Dofus Arena, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur sorti en 2010 sur Windows, Mac et Linux ;
 Arena Wars : jeu de stratégie en temps réel développé par exDream sorti en 2004 ;
 Arena Wars Reloaded : jeu de stratégie en temps réel développé par exDream sorti en 2007 ;
 Custom Robo Arena : jeu vidéo action-RPG développé par Noise sorti en 2006 ;
 Hockey Arena : jeu de gestion de hockey sur glace en ligne gratuit ;
 OpenArena : jeu de tir subjectif libre développé depuis 2005 ;
 Propeller Arena : jeu vidéo développé par Sega-AM2 pour Dreamcast en 2001 mais annulé avant sa commercialisation ; 
 Quake III Arena : jeu de tir subjectif développé par id Software sorti en 1999 ;
 Tactics Arena Online : jeu de stratégie au tour par tour en ligne développé depuis 2003 ;
 The Elder Scrolls: Arena : jeu de rôle développé par Bethesda Softworks sorti en 1994 ;
 Wing Commander Arena : jeu vidéo développé par Gaia Industries sorti en 2007 sur Xbox Live Arcade ;
 Arena Football : série de jeux vidéo de football américain sortis entre 1988 et 2007 ;
 Rocket Arena : série de mods gratuits développés depuis 1997 pour les jeux de tir subjectif de la série Quake ;
 ArenaNet : studio de développement américain fondé en 2000 appartenant à la société coréenne NCsoft.

Autres 
 Arena : caractère typographique créé par Günter Gerhard Lange pour la fonderie H. Berthold AG.
  : maison d'édition allemande.
 Arena : maison d'édition française dont le siège est à Argenteuil.
 Arena : équipementier sportif centré sur la natation.
  : magazine britannique de mode pour hommes créé en 1986.
 Arena : fabricant français de cabines de sablage.
  : magazine britannique pour lesbiennes créé en 1963.
 Église de l'Arena de Padoue : chapelle italienne située à Padoue en Vénétie.
 Arena : système russe de protection par contre-mesure pour char de combat.
 L'Arena : journal italien.

Acronyme 

 ARENA : Aliança Renovadora Nacional, parti politique du Brésil.
 ARENA : Alliance républicaine nationaliste : parti politique du Salvador.
 ARENA : Antarctic Research, a European Network for Astrophysics, programme européen de recherche en astrophysique, situé en Antarctique.

Références

Voir aussi 
 Arenas

Homonymie de titre